Мьянма на летних Олимпийских играх 2016 года будет представлена как минимум пятью спортсменами в четырёх видах спорта.

Состав сборной 

  Дзюдо
 Янь Наинг Соэ

  Лёгкая атлетика
 Сань Наинг
 Све Ли Минт

  Плавание

 Майят Тинт
 Эй Эй Тхет

  Стрельба

 Е Тун Наун

  Стрельба из лука

 Хтве Сань Ю

Результаты соревнований

Водные виды спорта

Плавание 

В следующий раунд на каждой дистанции проходят спортсмены, показавшие лучший результат, независимо от места, занятого в своём заплыве.
Мужчины

 Женщины

Дзюдо 

Соревнования по дзюдо проводились по системе с выбыванием. В утешительные раунды попадали спортсмены, проигравшие полуфиналистам турнира. Два спортсмена, одержавших победу в утешительном раунде, в поединке за бронзу сражались с дзюдоистами, проигравшими в полуфинале.

 Мужчины

Лёгкая атлетика 

Мужчины
 Беговые дисциплины

Женщины
 ' Беговые дисциплины

  Стрельба 

В январе 2013 года Международная федерация спортивной стрельбы приняла новые правила проведения соревнований на 2013—2016 года, которые, в частности, изменили порядок проведения финалов. Во многих дисциплинах спортсмены, прошедшие в финал, теперь начинают решающий раунд без очков, набранных в квалификации, а финал проходит по системе с выбыванием. Также в финалах после каждого раунда стрельбы из дальнейшей борьбы выбывает спортсмен с наименьшим количеством баллов. В скоростном пистолете решающие поединки проходят по системе попал-промах. В стендовой стрельбе добавился полуфинальный раунд, где определяются по два участника финального матча и поединка за третье место.

Первую олимпийскую лицензию на Олимпийские игры 2016 года для Мьянмы заработал стрелок Е Тун Наун, ставший серебряным призёром этапа Кубка мира в южнокорейском Чханвоне.

 Мужчины

  Стрельба из лука 

В квалификации соревнований лучники выполняют 12 серий выстрелов по 6 стрел с расстояния 70-ти метров. По итогам предварительного раунда составляется сетка плей-офф, где в 1/32 финала 1-й номер посева встречается с 64-м, 2-й с 63-м и.т.д. В поединках на выбывание спортсмены выполняют по три выстрела. Участник, набравший за эту серию больше очков получает 2 очка. Если же оба лучника набрали одинаковое количество баллов, то они получают по одному очку. Победителем пары становится лучник, первым набравший 6 очков.

 Женщины

 Примечания 

 Ссылки 
 Сборная Мьянма  на сайте Sports-reference.com''
 Мьянма на официальном сайте МОК 
 

Страны на летних Олимпийских играх 2016 года
2010-е годы в Мьянме